Campionati europei di short track 2009 – 16-18 gennaio 2009
 Campionati europei di atletica leggera indoor 2009 – 6-8 marzo 2009